Белен-ду-Пиауи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Алту-Медиу-Канинде. Население составляет  3 284 человек на 2010 год. Занимает площадь 243,531 км². Плотность населения — 13,48 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 3 464 жителя.

История 
Город основан в 1995 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 3.801.562,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.543,47 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,548 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи